Титул чемпиона мира по международным шашкам в 1954 году разыгрывали голландцы Пит Розенбург (чемпион мира) и Вим Гюйсман (чемпион Голландии 1953 года и победитель турнира претендентов 1954 года). Матч проходил с 4 по 30 октября в нескольких городах Нидерландов. 

Матч состоял из 12 партий и закончился со счетом 16-8 в пользу Пита Розенбурга.

График поездок по городам Голландии

Таблица матча

Литература 
Dammen Leidsch Dagblad, 24/09/1954; p. 15/16

Ссылки 
 Матч и партии на сайте toernooibase

Примечания 

1954 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1954 году
Шашки в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Утрехте
Октябрь 1954 года
Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в Нидерландах